Die Abkürzungen N47 oder N 47 bezeichnen unter anderem:

 eine Motorenbaureihe des deutschen Kraftfahrzeugherstellers BMW, siehe BMW N47
 ein britisches U-Boot, siehe HMS Seawolf (N47)
 eine Buslinie in München, siehe Liste der Münchner Buslinien
 eine Buslinie in Berlin
 eine Nationalstraße in Belgien, siehe Nationalstraße 47 (Belgien)
 die Nummer des Naturschutzgebiets Anklamer Stadtbruch, siehe Liste der Naturschutzgebiete in Mecklenburg-Vorpommern
 eine Nationalstraße in Frankreich, siehe Route nationale 47

Abkürzung